Прокофьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Прокофьево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Прокофьево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Прокофьево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Прокофьево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Прокофьево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Прокофьево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Прокофьево — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также